Die Rad-Bundesliga Straße 2010 wurde 2010 als Rennserie vom Bund Deutscher Radfahrer ausgetragen.

Die Bundesliga 2010 umfasste vier verschiedene Wertungsklassen: Frauen, Männer U23, Juniorinnen und Junioren, die einzeln und in Teams gewertet wurden. Die einzelnen Klassen bestritten jeweils bis zu neun einzelne Rennen bundesweit. Die Rennen umfassten Eintagesrennen, Einzelzeitfahren, Mannschaftszeitfahren, aber auch Bahnrennen.

Frauen

Männer U23

Juniorinnen

Junioren

Weblinks 
 
 

Radsportveranstaltung 2010
2010
Sportsaison 2010